Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas.
 el nombre común de la planta Teucrium capitatum.
 Húmera, es un antiguo municipio de la provincia de Madrid (España).
 Humera, localidad de Etiopía.